Los metriorrincoideos (Metriorhynchoidea) son una superfamilia de crocodyliformes totalmente acuáticos que vivieron en los mares de los períodos Jurásico medio al Cretácico inferior (Aaleniense - Valanginiense) de Europa, Norteamérica y Suramérica. Los metriorrincoides eran crocodiliformes totalmente acuáticos. El grupo fue nombrado por Fitzinger en 1843, y contiene a los taxones basales Teleidosaurus y Eoneustes y a la familia Metriorhynchidae. Dos taxones aún no nombrados han sido reportados de Oregón, Estados Unidos, y Chile.

Filogenia 
Metriorhynchoidea es un taxón definido en 2009 como el clado más inclusivo que consiste de Metriorhynchus geoffroyii, pero no a Teleosaurus cadomensis. El siguiente cladograma sigue la topología de un análisis de 2011 hecho por Andrea Cau y Federico Fanti. Notése que la misma topología fue obtenida en los análisis de Mark T. Young y Marco Brandalise de Andrade, 2009 y por Mark T. Young, Stephen L. Brusatte, Marcello Ruta y Marco Brandalise de Andrade, 2010.

Referencias 

Crocodilomorfos del Jurásico
Crocodilomorfos del Cretácico
Thalattosuchia